Hoogvliet (stadsdeel), stadsdeel van de gemeente Rotterdam
Hoogvliet (metrostation), metrostation in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet
Hoogvliet (supermarkt), Nederlandse supermarktketen
Hoogvliet (geslacht), Nederlandse familie